Лисичанський (селище)
 Лисичанський провулок (Київ)